Ulster – prowincja Irlandii
Miasta w USA:
 Ulster – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Ulster (ang. Ulster Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Ulster (ang. Ulster Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Ulster (ang. Ulster Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ulster (ang. Ulster County) – w stanie Nowy Jork